Venceslas II est roi de Bohême de 1278 à 1305.
 Venceslas II est duc de Bohême de 1191 à 1192.
 Venceslas II est duc de Cieszyn de 1518 à 1524.
 Venceslas II est duc de Legnica de 1364 à 1413.
 Venceslas II est duc de Luxembourg de 1383 à 1419.